Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Thomas :

Belgique 
 Rue Saint-Thomas (Liège)

France 
 Rue Saint-Thomas-du-Louvre, une ancienne voie de l'ancien  de Paris
 Rue Saint-Thomas-d'Aquin, une voie du  de Paris
 Rue Saint-Thomas-d'Enfer, devenue rue Malebranche dans le  de Paris